Новокопыловский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Заринском районе Алтайского края России. Административный центр — село Новокопылово.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1133 человека, в том числе 559 мужчин и 574 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1102 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Новокопылово,
 село Смирново.

Борец — упразднённый посёлок, исключён из учётных данных в  1982 году.

Примечания 

Муниципальные образования Заринского района
Сельские поселения Алтайского края